Yttre Ängholm med Inre Ängholm och Mellan-Ängholm är en ö i Åland (Finland). Den ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Ön ligger omkring 26 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.
Öns area är  hektar och dess största längd är  kilometer i sydöst-nordvästlig riktning. Ön höjer sig omkring 15 meter över havsytan.

Delöar och uddar 

 Yttre Ängholm 
 Inre Ängholm 
 Mellan-Ängholm

Kommentarer

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet